«Cabaret» puede referirse a:

 Cabaré, un tipo de sala de espectáculos;
 Cabaret, comuna haitiana del departamento de Oeste;
 Cabaret, película musical estadounidense;
 Cabaret, película policiaco-musical española;
 Cabaret, musical de Joe Masteroff.